Oligocottus är ett släkte av fiskar. Oligocottus ingår i familjen simpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Simpor
Oligocottus